

Patronyme 

 Daniel Aquino Pintos (1990-), footballeur espagnol ;
 José Luis Pintos Saldanha (1964-), joueur de football international uruguayen ;
 Pablo Pintos (1987-), footballeur uruguayen ;
 Pablo Pintos (1979-), coureur cycliste uruguayen.

Toponyme 

 Serrinha dos Pintos est une municipalité brésilienne.
Patronyme hispanique